Станіслав Домбський (1638—1700) — єпископ РКЦ Краківський, Куявський, Плоцький, Луцький та Холмський.
 Ян Домбський (1880—1931) — польський політик, дипломат, громадський діяч, журналіст, голова польської делегації на переговорах про перемир'я у польсько-радянській війні у Мінську та Ризі (1920—1921).

Див. також 
 Дембський

польські прізвища